Cognomi
Charles Haskins Townsend (1859-1944), zoologo statunitense
Charles Homer Haskins (1879-1937), medievista statunitense
Christopher Haskins (1937-), imprenditore e politico irlandese
Dennis Haskins (1950–), attore statunitense
Don Haskins (1930-2008), allenatore di basket
Clem Haskins (1943-), cestista e allenatore statunitense
Kevin Haskins (1960–), battitore inglese
Sam Haskins (1926–2009), fotografo sud africano
Sarah Haskins (1981–), atleta americana nella disciplina del triathlon
Dwayne Haskins (1997-2022), giocatore di football americano statunitense
Toponimi
Haskins, villaggio della contea di Wood (Ohio)

Altro
Haskins Medal, premio conferito dalla Medieval Academy of America, in onore di Charles Homer Haskins